Марии́нское — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Мариинское — прежнее название села Мариновка в Атбасарском районе Акмолинской области.

Киргизия 
 Мариинское — прежнее название села Ырдык в Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области

Россия 
 Мариинское — село в Ульчском районе Хабаровского края.

См. также 
 Мариинский
 Ново-Мариинское водохранилище